Вторже́ние в эфи́р — термин, обозначающий технический захват эфира радио- и телевещания. Большинство вторжений происходят во время трансляции местных теле- и радиоканалов, а также на платных кабельных каналах и в национальных телевизионных сетях путём передачи сигнала большей мощности, который заглушает передаваемый эфирный. Основными целями вмешательства в эфир являются хулиганские мотивы (шутки), религиозная или политическая пропаганда, месть данному СМИ.

Несмотря на то, что вторжения в прямой эфир местного, а также кабельного и спутникового телевещания постоянно обсуждаются в СМИ, чаще всего жертвами взлома становятся местные радиостанции, поскольку многие из них просто ретранслируют сигнал, получаемый от другого радиопередатчика. Для осуществления вторжения в такие системы необходим радиопередатчик, который по мощности будет сильнее, чем принимаемый ретранслятором сигнал, идущий из студии. Другие методы захвата эфира, которые использовались в США, включают в себя прямую подмену сигнала трансляции и вывод звука непосредственно в эфир.

Наказание за нарушения

США 
В США незаконное вторжение в эфир считается преступлением. Федеральной комиссией по связи США за захват прямого эфира установлен штраф от 100 тысяч до 250 тысяч долларов США либо лишение свободы на срок до 10 лет в колонии строгого режима.

Россия 
Создание искусственных помех, препятствующих уверенному приёму радио-, телепрограмм, то есть распространению радио-, теле- и иных технических сигналов в полосе частот, на которых осуществляется вещание по лицензии, влечёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В России подобные действия считаются административным правонарушением, влекущим наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Известные случаи вторжения в эфир

Вриллон 

26 ноября 1977 года в Великобритании произошло одно из первых вторжений в эфир. Во время очередного выпуска новостей на Южном телевидении, ретранслирующем ITN, внезапно пропал звуковой сигнал. Через несколько секунд в эфире прозвучало обращение к человечеству от имени инопланетянина, который называл себя представителем «Галактического командования Аштара». IBA заявило, что это был первый взлом телеэфира с целью разыграть зрителей.

Инцидент Капитана Полночь 

27 апреля 1986 года в 12:32 в одном из пригородов Нью-Йорка трансляция кабельного телеканала HBO была прервана текстовым сообщением на фоне настроечной таблицы от некоего Captain Midnight (), где он высказывал своё недовольство по поводу высокой стоимости телеканала — 12,95 долларов США в месяц. Захват эфира произошёл во время показа фильма «Агенты Сокол и Снеговик» и продлился 3 минуты, после чего показ возобновился. Человек, прервавший эфир и планировавший повторить захват на Showtime и The Movie Channel, позднее был опознан как Джон Р. МакДагл () из города Окала, штат Флорида. МакДагл был признан виновным и приговорён к штрафу в размере 5 тысяч долларов США, а также 1 году исправительной колонии.

Инцидент Макса Хэдрума 

«Инцидент Макса Хэдрума», произошедший 22 ноября 1987 года в Чикаго, стал самым известным случаем вторжения в эфир. Новость об этом инциденте обсуждали все центральные газеты, радиостанции и телеканалы.

Первой жертвой стал телеканал WGN-TV: в 21:14 по местному времени трансляция спортивных новостей была прервана. Экран потемнел на 10 секунд, в течение следующих 10 секунд демонстрировалось видео с неизвестным человеком в маске Макса Хэдрума в очках на фоне вращающейся стены из гофрированного железа. После вторжения ведущий Дэн Роан выразил своё удивление: «Если вы хотите узнать, что же сейчас было, то я тоже». Затем он безуспешно пытался повторить то, что говорил до взлома.

В 23:15 захват повторился на телеканале WTTW во время показа очередной серии телесериала «Доктор Кто», однако на этот раз качество звука было выше, а видео длилось 90 секунд. На видео человек в маске смеётся, поёт, произносит ряд бессмысленных фраз, демонстрирует средний палец и дважды бросает в камеру банку с «Пепси-колой». В конце видео появляется женщина, которая «шлёпает» неизвестного по «оголённым ягодицам» мухобойкой.

Злоумышленник, совершивший взлом телеэфира, не найден до настоящего времени. Предположительно, он являлся бывшим или действующим сотрудником какой-либо телекомпании, так как захват эфира в то время требовал дорогостоящего оборудования и большого объёма технических знаний об устройстве телевидения.

Прочие захваты телеэфира 
 
 В 70-е годы XX века британские радиостанции часто подвергались атакам радиолюбителей-хулиганов из СССР, которые прерывали местные радиопередачи своими, носившими названия «Радио Кукуруза», «Зелёная коза» или «Фортуна».
 В сентябре 1985 года в Польше, в городе Торунь, четверо студентов университета Николая Коперника, используя компьютер и синхронизирующие цепи, вторглись в эфир TVP во время трансляции сериала «Доложи, 07» и заменили трансляцию сериала текстом, призывающим всех граждан бойкотировать выборы.
 В сентябре 1987 жертвой захвата эфира стал эротический канал Playboy TV: во время трансляции на канале появился текст, призывающий всех граждан перестать смотреть канал, покаяться и верить в Иисуса Христа. Взломщиком оказался некий Томас Хэйни, который осуществил его по заказу телекомпании CBN.
 В 2006 году канал «Аль-Манар» стал жертвой противников партии Хезболлы. В эфире было показано лицо Хасана Насраллы на фоне огнестрельного оружия и голосовое сообщение: «Твой день настал!».
 В январе 2007 года в Австралии во время трансляции сериала «Расследования авиакатастроф» на Seven Network звуковую трансляцию неожиданно прервал странный голос, произносивший с американским акцентом: «Господь Иисус Христос, помоги нам всем!» Голос повторялся в течение 6 минут, пока шёл сериал. Представитель Seven Network утверждал, что это чья-то неудачная шутка. Позднее было обнаружено, что запись голоса вырезана из выпуска новостей про грузовик со взрывчаткой, который находился в засаде в Ираке.
 В том же 2007 году, 17 июня, в Чехии в передаче «Panorama» на 2-м канале чешского телевидения, который транслировал вид на чешские города, был показан ядерный взрыв. Зрители впали в панику. Как выяснилось позднее, взлом был организован сообществом «Ztohoven», которое уже совершало подобные инциденты, но они не были связаны с телевидением.
 В феврале 2013 года в городе Грейт-Фолс на канале KRTV хакеры запустили в эфир сообщение о том, что из могил восстают зомби.
 13 апреля 2013 года на телеканале БелМуз-ТВ был показан сначала один из клипов запрещённой в Белоруссии группы «Ляпис Трубецкой», а затем видео порнографического содержания. Виновным в этом был признан 28-летний видеоинженер телеканала, в своё оправдание он заявил что у него был «стресс после расставания с девушкой». В августе того же года он получил 6 лет колонии.
 В 2017 году неизвестные лица с помощью пиратского передатчика вмешались в работу шведской радиостанции Mix Megapol, транслируя вместо обычных музыкальных композиций англоязычный пропагандистский нашид ИГИЛ «For the Sake of Allah».
 26 сентября 2020 года хакеры «Кибер-партизаны» взломали онлайн-вещание каналов Беларусь-1 и ОНТ, пустив в эфир кадры разгона митингов, взятые с оппозиционных Telegram-каналов.
 Инциденты российского теле- радиовещания:
 31 июля 2013 года на телеканале «Восточный экспресс» (сетевой партнёр телеканала «Домашний» в Челябинске) во время трансляции новостей неожиданно был запущен отрывок из документального фильма «Россия: Эпоха Путина». Взломщик, режиссёр челябинского телеканала Дий Лебедев, в тот же день был уволен.
 26 февраля 2022 года хакерская группа Анонимус на фоне российского вторжения на Украину взломала ряд российских государственных телеканалов (Первый канал, Россия-1, Мир, Рен-ТВ, Пятый канал, RT, Москва 24, Россия-24 и НТВ), пустив в эфир стихотворение певца Monatik о российско-украинской войне с её кадрами и украинскую музыку.
 Похожий инцидент произошёл 6 марта 2022 года. Хакеры прервали эфир телеканалов «Москва-24», «Первого канала» и «Россия-24». Хакерами были показаны кадры военных действий, взятые из пропагандистских источников («Дождь», «Настоящее время»), которые иногда прерывались надписью:
Мы — обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны! Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых граждан РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине!
 1 сентября 2022 года украинские хакеры транслировали кадры поздравления от президента Украины Владимира Зеленского на всех российских телеканалах в Крыму. В конце видео звучит песня Тины Кароль — «Україна — це ти!».
 25 января 2023 года в Белгородской области, Краснодарском крае и в Крыму эфир российских телеканалов (СТС, ТНТ, Домашний, ТВ-3, Звезда и Рен-ТВ) был прерван видеороликом с обращением президента Украины Владимира Зеленского.
 22 февраля 2023 года радиостанции «Comedy Radio», «Energy», «Relax FM» «Юмор ФМ», «Авторадио» атаковали хакеры. В нескольких регионах России, вместо привычного радиоэфира транслировали сообщение о воздушной тревоги и об угрозе ракетного удара.
 23 февраля 2023 года в Крыму радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера» подверглись атаке украинских хакеров, в результате чего вещание на некоторое время было оперативно прервано. В радиоэфирах станций передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн Украины.
 28 февраля 2023 были взломаны российские телеканалы (2X2, Ю, Солнце, ТНТ-4 и Суббота). Неизвестные хакеры впустили в эфир видеозапись с подписью "ВСЕ НЕМЕДЛЕННО В УКРЫТИЕ !". Ложные сигналы тревоги прозвучали в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях, в Воронеже, Казани и Тольятти. МЧС России подтвердило, что сообщение было ложным. Событие произошло за день до реальной проверки систем оповещения.  
 9 марта 2023 вновь были взломаны телеканалы телеканалы (2X2, Ю, Солнце, ТНТ-4 и Суббота), некоторые радиостанции. Неизвестные хакеры впустили в эфир видеозапись с подписью "ВСЕ НЕМЕДЛЕННО В УКРЫТИЕ !". Во взломе говорилось следующие: "Внимание! Экстренное сообщение! Произошёл удар. Срочно проследовать в укрытие. Провести гермитизацию помещения. Используйте противогазы всех типов. При их отсутвии ватномарлевые повязки. Принять таблетки калияюдита, сохраняйте спокойствие!"Ложные сигналы тревоги прозвучали в Свердловской области и в Москве. МЧС России подтвердило, что сообщение было ложным. Событие произошло за день до реальной проверки систем оповещения.   

 25 августа 2022 года с 15:00 до 22:00 было взломано онлайн-вещание херсонского телеканала ВТВ Плюс. На канале транслировали разные украинские патриотические песни и мемы.

Нередко хакеры, взламывая эфир кабельных каналов, запускали порнографические видео. Так, например, в 2009 году в Тусоне прямая трансляция спортивного матча на канале KVOA была прервана отрывком порнофильма «Дикие вишни 5». Подозреваемый во вторжении был арестован, им оказался человек по имени Френк Танори Гонсалес.

Примечания

См. также 
 Пиратское радио
 Телевидение

Технологии телевидения
Информационные технологии
Телевизионное пиратство
Спутниковое телевидение
Кабельное телевидение
Безопасность